Раабен, Лев Николаевич (1913—2002) — cоветский музыковед.
 Раабен, Рудольф Самойлович (1843 — после 1917) — российский военный деятель.